Ри́верс () — один із 36 штатів у складі Нігерії. Розташований на півдні країни. Адміністративний центр — місто Порт-Харкорт.

Історія 
Штат був утворений 27 травня 1967 року.

Адміністративний поділ 
До складу штату входять 23 райони:

Примітки 

Штати Нігерії
Риверс